Кофта:

 Кофта — предмет в'язаного одягу з вовни для верхньої частини тіла з застібкою знизу доверху спереду.
 Кофта — традиційна страва країн Близького Сходу та Південної Азії.

Топоніми 
 Кофта — річка в Росії, протікає в Мурманській області.